C2P steht für:
 C2P, Abkürzung für den Dateiyp Casio ClassPad II Picture File
 C2P, Abkürzung in sozialen Netzwerken (Computer to Plate)
 C2P, Berichtssystem (Compliance & Risk Management)
 C2P, deutsch-französisches Unternehmen im Geschäftsfeld Kunststoffrecycling
 C2P (Artillerieschlepper), (ciągnik 2t polska; dt. Traktor 2t polnisch), als Artillerieschlepper eingesetztes Militärfahrzeug des polnischen Heeres

C2P